Den Namen Lehndorf tragen folgende Orte:
 in Deutschland
 Lehndorf (Braunschweig), ein Stadtteil von Braunschweig, Niedersachsen
 Lehndorf (Mühlberg/Elbe), ein Ortsteil von Koßdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Mühlberg/Elbe, Brandenburg
 Lehndorf (Nobitz), ein Ortsteil der Gemeinde Nobitz im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Lehndorf (Panschwitz-Kuckau), ein Ortsteil der sächsischen Gemeinde Panschwitz-Kuckau im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Lehndorf (Petersberg), ein Ortsteil der Ortschaft Teicha in der Gemeinde Petersberg im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 in Österreich
 Lehndorf (Gemeinde Pernegg), Katastralgemeinde von Pernegg, Bezirk Horn, Niederösterreich

Personen:
 Christoph von Lehndorf († 1625), anhaltischer Hofbeamter

Siehe auch 
Lehndorff
Lehnsdorf
Lendorf